Элеонора Арагонская она же Элеонора Наваррская (;  — ) — правительница Наварры в 1462—1479 годах, королева Наварры с 28 января по 12 февраля 1479 года, дочь короля Арагона Хуана II и королевы Наварры Бланки I из династии Трастамара.

Биография 
Элеонора родилась в городе Олите (Наварра) и была третьим, младшим ребёнком Хуана II Арагонского и Бланки I Наваррской.

После смерти Бланки наваррский престол узурпировал Хуан II, лишив наследства собственных детей.

В 1441 году Элеонора вышла замуж за графа Гастона IV де Фуа и в следующем году уехала с мужем в Беарн. В 1455 году отец объявил Элеонору своей наследницей и назначил её правителем Наварры. В 1462 они заключили договор, согласно которому Элеонора признавала Хуана II королём Наварры и давала согласие на заключение своей сестры Бланки под стражу (их брат Карл Вианский к тому времени умер).

В 1464 году Бланка умерла (подозревают, что она была отравлена). В 1468 году отец сместил Элеонору с должности регента Наварры, но в 1471 снова назначил правителем королевства.

После смерти Хуана II в 1479 году Элеонора стала королевой Наварры, но через три недели умерла. Ей было 53 года. Королевский престол унаследовал её внук Франциск Феб под регентством матери.

Брак и дети 
Муж: с 30 июля 1436 года Гастон IV де Фуа (26 февраля 1423 — 25 июля 1472), граф де Фуа и де Бигорр, виконт де Беарн с 1436, виконт де Кастельбон 1425—1462, виконт де Нарбонн 1447—1468, пэр Франции с 1458. Дети:
 Гастон де Фуа (1444 — 23 ноября 1470), виконт де Кастельбон с 1462, принц Вианский
 Пьер II Молодой де Фуа (7 февраля 1449 — 10 августа 1490), епископ Ванна с 1476, архиепископ Арля, кардинал с 1476, вице-король Наварры 1479—1484
 Жан де Фуа (после 1450 — 5 ноября 1500), граф д'Этамп с 1478, виконт де Нарбонн с 1468, претендент на наваррский трон в 1483—1497 гг.
 Мария де Фуа (после 1452—1467); муж: с 19 января 1465 Гульельмо VIII (19 июля 1420 — 27 февраля 1483), маркиз Монферрато
 Жанна де Фуа (после 1454 — после 10 февраля 1476); муж: с 19 августа 1469 Жан V д'Арманьяк (1420 — 6 марта 1473), граф д'Арманьяк
 Маргарита де Фуа (после 1458 — 15 мая 1486); муж: с 27 июня 1471 Франциск II (23 июня 1433 — 9 сентября 1488), герцог Бретонский
 Екатерина де Фуа (после 1460 — до 1494); муж: с 1469 Гастон II де Фуа-Кандаль (ум. 1485), капталь де Бюш, граф де Кендал и де Бенож
 Изабелла де Фуа (после 1462 — ?)
 Элеонора де Фуа (после 1466 — в млад.)
 Жак де Фуа (ок. 1469—1500), граф де Монфор

Примечания

Литература 
 Anthony, Raoul: Identification et Etude des Ossements des Rois de Navarre inhumés dans la Cathédrale de Lescar (Identification and Study of the Bones of the Kings of Navarre buried at the Cathedral of Lescar), Paris, Masson, 1931

Ссылки 
 Navarre Kings Genealogy

Царствующие королевы Наварры
Правители Европы XV века
Супруги правителей XV века
Графини де Фуа
Инфанты Арагона (женщины)
Инфанты Наварры (женщины)